El término Siervas de la Inmaculada puede hacer referencia al gentilicio o nombre común de uno de los siguientes institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:

Hermanas Siervas de la Inmaculada, congregación fundada por Donato Giannotti en Capua (Italia), en 1899;
Hermanas Siervas de la Inmaculada Concepción de la Beata Virgen María, rama de la congregación fundada por Edmund Bojanowski, independiente desde 1897;
Pequeñas Siervas de la Inmaculada Concepción, rama de la congregación fundada por Edmund Bojanowski, independiente desde 1866;
Siervas de la Beata Virgen María Inmaculada, congregación fundada por Jeremiah Lomnytsky en Żużel (Ucrania) en 1892;
Siervas de la Inmaculada Concepción de la Beata Virgen María, congregación fundada por Edmund Bojanowski en Gostyń (Polonia), en 1850;
Siervas de la Inmaculada de Parma, congregación fundada por Anna Maria Adorni en Parma (Italia), en 1847.
Siervas de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, rama de la congregación fundada por Edmund Bojanowski, independiente desde 1890.